Carlos Alfaro ist der Name folgender Personen:
* Carlos Alfaro Alcántara (* 1991), chilenischer Fußballspieler
 Carlos Alfaro Moreno (* 1964), argentinischer Fußballspieler